Aleksandra Dobrowolska (dialogistka)
 Aleksandra Dobrowolska (kustosz)